Николо-Сольбинский монастырь — женский (до 1903 года — мужской) монастырь Переславской епархии Русской православной церкви. Расположен на реке Сольбе в местечке Сольба Нагорьевского сельского поселения Переславского района Ярославской области в 95 км от Сергиева Посада.

История

До революции 
Свою историю Николо-Сольбинский монастырь ведёт с конца 14 и начала 15 веков. Основан предположительно одним из учеников преподобного Сергия Радонежского, первоначально был мужским и находился на Быльцыном поле, что в 3 км от нынешнего расположения монастыря. Название берёт от главной святыни монастыря — чудотворной иконы святителя Николая. Ему был посвящен и первый деревянный храм обители, построенный в XV веке и сожженный впоследствии поляками.

В начале XVII века монастырь подвергся разорению от поляков и разбойников. Почти сто лет обитель была в запустении, но в 1711 году она возродилась на новом месте, близ речки Сольбы. Новый Никольский храм с приделом в честь великомученицы Варвары был выстроен в этом же году, и просуществовал до 1804 года, когда из обветшавшего здания иконостас и иконы были перенесены в устроенный в трапезной части каменного храма Успения Божией Матери в 1861 году придел Николая Чудотворца. Успенский храм был построен в 1731 году; впоследствии в нём появились приделы святителя Николая и Усекновения главы Иоанна Предтечи. Он был единственным храмом, сохранившимся в монастыре на момент его возвращения верующим в 1994 году.

В начале XX века здесь были игумен, 9 монахов и 10 послушников.

В 1904 году монастырь был преобразован в женский. Подвижнические труды игуменьи Макарии, умелое ведение хозяйства, молитвы сестёр привели к подлинному расцвету обители. На 1914 год в монастыре числилось уже 115 сестёр.

Советский период 
В годы Гражданской войны отряд милиции конфисковал из подвалов Сольбинского монастыря 3,3 тонны зерна, 60 мешков ржи и 60 мешков овса. В 1919 году монастырь был превращён в коммуну.

В 1937 году был расстрелян последний священник обители Леонид Гиляревский. В том же году по обвинению в «контрреволюционной деятельности» расстреляли и последних настоятелей: игумена Игнатия (Савочкина) и иеромонаха Паисия (Елисеева).

Позднее тут работало медицинское учреждение — больница для душевнобольных. Во время перестройки больница была разрушена.

Возобновление 
Возвращён церкви в 1994 году, возобновлён как женский. Постоянные насельницы появились в 1999 году в двухэтажном здании XIX века, которое впоследствии было перестроено: в 2002 году на здании появился третий этаж с храмом блаженной Ксении Петербургской. Храм был освящен 23 ноября 2014 года.

Правый придел Успенского храма был освящен 14 октября 2001 года в честь Покрова Божией Матери. Центральный Успенский придел и левый придел Усекновения главы Иоанна Предтечи были освящены 13 сентября 2003 года. В Успенском приделе хранятся почитаемые мощи Глинских старцев, частицы мощей многих почитаемых святых и мучеников хранятся также в Покровском приделе и приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи. Икона Николая Чудотворца с частицей мощей была пожертвована монастырю настоятелем Московского храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском протоиереем Георгием (Бреевым) 22 мая 1999 года в первый престольный праздник возрожденного монастыря. Она также хранится в Успенском храме.

В монастыре пять действующих храмов, среди них: деревянный, в стиле северного зодчества, храм преподобного Сергия Радонежского (освящен 22 ноября 2007 года) и «пещерный» храм преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Источник, обнаруженный при его строительстве, был выведен за монастырскую стену и освящен в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских и преподобного Сергия Радонежского. Ведётся строительство четырёх храмов, в том числе верхнего — в честь преподобного Сергия Радонежского и нижнего — в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, а также святителя Спиридона Тримифунтского.

На 2015 год в монастыре 40 насельниц. 18 мая 2019 года в монастыре был освящен храм в честь святителя Николая, небесного покровителя монастыря, заложенного в 2003 году. Освящение и Литургию совершил епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).

При монастыре действует приют для девочек.

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 
 На сайте Ярославской и Ростовской епархии 

Женские монастыри

Переславский район
Монастыри Святителя Николая
Монастыри Ярославской области